Монасти́р Енсьо́ або Енсьо́-дзі́ () — назва декількох буддистських монастирів в Японії:

Монастир Енсьо (Нара)
Монастир Енсьо (Куре)